Blue Line steht für

 Blue Line, Stadtbahnlinie in Dallas/Texas und Umgebung
 Blue Line (MBTA), U-Bahn in Boston und Umgebung
 Blue Line (Fluggesellschaft), ehemalige französische Fluggesellschaft

Siehe auch:
 Blaue Linie